Le trophée Jarmo-Wasama est un trophée de hockey sur glace de Finlande. Le trophée est nommé en finnois  et honore la mémoire de Jarmo Wasama, joueur pendant six saisons avec Ilves et mort en rentrant chez lui un soir après un entraînement.

Le trophée est remis pour la première fois à la suite de la saison 1971-1972 dans la  pour le meilleur joueur recrue de la saison. Après le remplacement de la  par la , nouvelle forme du championnat de Finlande, le trophée est toujours remis.

Joueurs récompensés

Références 

Jarmo-Wasama